И́горь Эми́льевич Ве́рник (род. 11 октября 1963, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, телепродюсер, теле- и радиоведущий, певец и кинокомпозитор. Народный артист РФ (2016).

Биография

Ранние годы и семья 
Родился 11 октября 1963 года в Москве.

Отец — Эмиль Григорьевич Верник (4 сентября 1924 — 9 апреля 2021), режиссёр литературного вещания Всесоюзного радио, народный артист России (1999).

Мать — Анна Павловна Верник (18 августа 1927 — 10 июня 2009) — юрист по образованию, педагог музыкальной школы им. Прокофьева, поженились с отцом 2 мая 1957 года

Единоутробный брат — Ростислав Михайлович Дубинский (род. 15 июля 1954) — актёр, арт-менеджер, конферансье, организатор мероприятий, сын Анны Павловны.

Племянник — Борис Дубинский (род. 31 декабря 1985) — спортивный менеджер

Брат-близнец — Вадим Эмильевич Верник (род. 11 октября 1963) — журналист, театровед, главный редактор журнала «OK!» с 27 января 2012 года.

В 1985 году окончил театроведческий факультет ГИТИСа. Работал корреспондентом отдела литературы и искусства газеты «Московский комсомолец», корреспондентом и редактором отдела литературы и искусства еженедельника «Неделя», с 1993 года работает на радио и телевидении — так, продолжительное время был автором и ведущим программы «Кто там…» телеканала «Культура». С сентября 2019 года — заместитель художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова по связям с общественностью.

В 1984 году окончил Школу-студию МХАТ (курс И. М. Тарханова).

Карьера 
С 1986 года — артист МХТ им. Чехова.

На телевидении с 1992 года. В разные годы вёл телепередачи «Рек-тайм», «Ночная жизнь городов мира», «Субботний вечер со звездой», «Золотая фишка», «Доброе утро» и ещё ряд других (см. ниже). Кроме того, озвучивал мультфильмы постсоветского производства, включая капитана Пронина из одноимённого мультсериала.

Часто приглашается в жюри Высшей лиги КВН; девять раз был членом жюри фестиваля КВН «Голосящий КиВиН» (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014).

Участвовал в передаче «Первого канала» — «Ледниковый период» в паре с Албеной Денковой.

Политика и общественная деятельность 
 9 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Михаила Прохорова.
 В январе 2016 года принял участие во флэшмобе в поддержку Рамзана Кадырова.
 В 2018 году был доверенным лицом кандидата в мэры в Москвы Сергея Собянина.

Является учредителем Благотворительного фонда поддержки деятелей искусства «АРТИСТ», основанного в 2008 году.

Личная жизнь 
 Первая жена (1985—1990) — Маргарита, выпускница факультета иностранных языков, эмигрировала в Израиль.

 Вторая жена (в браке с 1999 по 2009 год) — Мария Ярославовна Верник (дев. Казакова; род. 7 января 1977), журналист, бывший редактор светской хроники в журналах Hello, Tatler и Harper’s Bazaar, окончила Московскую гуманитарную академию.
 Сын — Григорий Игоревич Верник (род. 30 ноября 1999), окончил Школу-студию МХАТ (курс Е. А. Писарева). Актер Театра на Бронной.

Работы

Театр 
 «Тартюф» — Дамис
 «Портрет» — психиатр
 «Варвары» — Дробязгин
 «Иванов» — Боркин
 «Яма» Куприна — Лихонин
 «Кабала святош»
 «Новый американец»
 «Ретро»
 «Татуированная роза» Теннесси Уильямса
 «Ундина»
 «Король Лир»
 «Женщина с моря» — Люнгстран
 «Процесс»
 «Примадонны» — Дункан
 «Пиквикский клуб» — Додсон
 «Свидетель обвинения» — Леонард Воул
 «Номер 13D» — Ричард Уилли
 «Мастер и Маргарита» — конферансье Варьете Жорж Бенгальский
 «Дядя Лёва» — Константин Ромин
 «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» — Прохоров

Фильмография 

 1986 — Ягуар — Кава, курсант
 1990 — Взбесившийся автобус — сотрудник МВД Израиля
 1990 — Охота на сутенёра — Олег Малов, старший лейтенант милиции
 1992 — Горячев и другие — Виктор
 1993 — Раскол — бундовец Либер
 1993 — Сделай мне больно — Дима, бизнесмен-киллер
 1994 — Мастер и Маргарита — Иуда из Кириафа
 1995 — На углу, у Патриарших… — Артём, главарь банды
 1995 — Орёл и решка — Феликс Бармаков, олигарх
 1997 — Новейшие приключения Буратино — Пиноккио
 1998 — Чехов и К° — доктор Фитюев, приятиль Милкина
 1998 — 8 ½ $ — Боба, охранник Степана
 2001 — Любовь.ru — Макс, адвокат
 2001 — Хозяин «Империи» — Гурвич
 2002 — Упасть вверх — мужчина на вечеринке
 2002 — Джокеръ — Шприх
 2002 — Главные роли — продюсер Меленцов
 2002 — Мужская работа 2 — Фёдоров
 2002 — Театральная академия
 2004 — Время жестоких — Игорь Анохин
 2004 — На углу, у Патриарших 4 — Артём
 2005 — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… — Павел
 2005 — Жизнь — поле для охоты — Марат Константинович Казарский
 2005 — Мошенники — Харченко, вор в законе
 2006 — 9 месяцев — Володя, муж Марины
 2006 — Дикари — Мурзя
 2006 — Кинофестиваль — Ричард Дирк
 2006 — Капитанские дети — Олег Несговоров
 2006 — Агония страха — Журавлёв
 2006 — Жара — сотрудник киностудии
 2006 — Лифт — Григорий, скрипач
 2006 — Цветы для Снежной королевы — Сергей Палехов
 2007 — Мужская интуиция — Кирилл
 2007 — Вся такая внезапная — Станислав Богатов, редактор
 2007 — 40 — Игорь, журналист
 2007 — Вилла раздора, или Новый год в Акапулько — Валентин Сергеевич
 2007 — 12 — свидетель в серебряных очках
 2007 — Один в Новогоднюю ночь
 2007 — Женская дружба — Сергей
 2008 — Кардиограмма любви — Евгений Проханов
 2008 — Папины дочки — камео (114 серия)
 2008 — Большая разница — Олег
 2009 — Следы на песке — Александр Борисович Брагин (Алик), хирург, сын профессора Брагина
 2009 — Журов — майор Могилатов
 2009 — Ползёт змея
 2009 — Бумеранг из прошлого — Андрей Ильич Зарубин, заместитель мэра
 2010 — Мужчина в моей голове — Юрий
 2010 — Любовь приходит не одна — Олег Блинов
 2010 — Любовь в большом городе 2 — директор стоматологической клиники
 2010 — Всё в порядке, мама — Олег
 2010 — А счастье где-то рядом — Олег, сожитель Ирины
 2011 — Химик — торгаш в электричке
 2011 — Бомбила — бизнесмен Арсений Балабанов
 2011 — Костоправ — бизнесмен Антон Сергеевич Ржавский
 2011 — Наследница — Сидор Семёнович Петров, олигарх
 2011 — Лектор — Клаус Гросс
 2011 — Назад – к счастью, или Кто найдёт Синюю птицу — Филипп Рембо
 2011 — Люди Хэ — камео
 2012 — Дальнобойщики 3 — Иван Алексеевич Шубин, бывший шеф Ивана (3 серия)
 2012 — Мама поневоле — Игорь 2012 — Белая гвардия — унтер-офицер Щур, водитель бронемашины 2012 — Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях — Леонид 2012 — Тот ещё Карлосон! — отец Малыша 2012 — Мамы — Александр Евгеньевич, очень важный человек из Москвы (новелла «Ведущая»)
 2012 — Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу — продавец квартиры
 2012 — Одинокий волк — смотрящий у бомжей по кличке Горелый (Егор Крестовский / Егор Павлов, майор ФСБ)
 2012 — Людмила — бандит «Комар»
 2013 — Процесс — адвокат Вадим Юрьевич Махновский
 2013 — Последний из Магикян — камео (3 серия)
 2013 — Кукушечка — майор
 2013 — Позднее раскаяние — психоаналитик Максим Перминов, муж Киры
 2014 — Чемпионы — Виктор Иванович, спортивный чиновник 2014 — Нереальная любовь — Вадим, муж Лены 2014 — Кураж — Александр Сергеевич, композитор 2014 — Семья 3Д — Артём Демидов 2014 — Кухня — Герман Михайлович Ланд, новый шеф-повар «Claude Monet» 2015 — Избранница — Алексей 2015 — Пенсильвания — Эдуард Дмитриевич Козлов, журналист 2016 — Физрук — ведущий финала конкурса «Учитель года» (камео) 2016 — Ночные стражи — Леший 2016 — Всё о мужчинах — Эдик, руководитель турфирмы 2016 — Держи удар, детка! — Павел Геннадьевич, преподаватель на журфаке Светланы Богатырёвой 2017 — Жестокий мир мужчин — Воронов 2017 — Мифы — шоумен Игорь 2018 — Бонус — Биг Бро, руководитель рэп-студии 2019 — 2022 — Жуки — Владимир Марченко, инвестор 2019 — Глубже! — советник по культуре 2020 — Цой — Юрий Райзен, продюсер Виктора Цоя 2020 — За первого встречного — Генрих Платонович Мерхунов, меценат 2020 — Комета Галлея — Гриша 2020 — Беезумие — Игорь 2020 — Мёртвые души — Кувшинноерыло, чиновник Минкульта 2020 — Содержанки-2 — Юрий, юрист Чистякова (8 серия)
 2020 — 2022 — Игра на выживание — камео 2020 — Псих — Артём 2021 — Жена олигарха — Игорь Барвашин, олигарх 2021 — Сказки Пушкина. Для взрослых — Чернавка, любовник Царицы (серия «Царевна»)
 2022 — Грозный папа — снимался 2023 — Воланд — Жорж Бенгальский, конферансье Варьете Озвучивание 
 1990 — Почему куры денег не клюют? — кот 1990 — Бочка — крестьянин 1992—1994 — Капитан Пронин — капитан Пронин 1992 — Туман из Лондона — Туман из Лондона 1992 — Лягушка Пипа — охотник 2015 — Савва. Сердце воина — ШантагарДубляж
 2018 — Суперсемейка 2 — Люциус Бест / Фреон''

Телевидение 
 1992—1996 — «Рек-тайм» (РТР), ведущий
 1993—1994 — «Проще простого» (МТК), ведущий
 1993—1997 — «Ночная жизнь городов мира» (1-й канал Останкино, РТР), ведущий
 1994—2013 — КВН. Высшая лига (Первый канал), член жюри
 1996—1997 — «Субботний вечер со звездой» (РТР), ведущий
 2000—2001 — «Седьмое чувство» (ОРТ), продюсер, ведущий
 2001—2002 — «Золотая фишка» (ТВЦ), ведущий
 2002—2004 — «Доброе утро» (ОРТ / Первый канал), ведущий
 2005 — «Для тебя» (НТВ), ведущий
 2007 — «Ретромания» (РЕН ТВ), ведущий
 2010—2011 — «Настроение» (ТВЦ), ведущий
 2011 — «Бигабум» (ТНТ), ведущий
 2012—2013 — «Школа музыки» (Ю, Муз-ТВ), ведущий в паре с сыном Григорием
 2013 — «Хочу V ВИА Гру» (НТВ), член жюри
 2014—2016, 2019 — «Один в один» (Россия-1), ведущий
 2014 — «Хочу к Меладзе» (НТВ), ведущий
 2016—2017 — «Субботний вечер» (Россия-1), ведущий (роль «продюсера»)
 2017— — «2 Верник 2» (Россия-Культура), ведущий
 2018—2019 — «Слава Богу, ты пришёл!» (СТС), ведущий

Также снимался в телевизионной рекламе.

Радио 
 1998—1999 — монорадиоспектакль «Капитанская дочка», постановщик, озвучка.
 2006 — настоящее время — «Театральная среда братьев Верников» (Культура), ведущий

Признание и награды 
 Народный артист Российской Федерации (2016)
 Заслуженный артист Чеченской республики (2013)
 Заслуженный артист Российской Федерации (1999)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная страница в социальной сети «ВКонтакте»
 Официальный Telegram-канал
 Официальная страница в социальной сети «Одноклассники»
 Игорь Верник в программе «Встречи на Моховой» («Петербург — Пятый канал», 31 января 2009 года)
 Интервью Игоря Верника журналу Sex and the City
 Интервью Игоря Верника mignews.com 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Московский Художественный театр имени Чехова
Заслуженные артисты Чечни